

Patronyme 
Toumanian () est un patronyme d'origine arménienne porté notamment par : 
 Hovhannès Toumanian (1869-1923), poète et écrivain arménien ;
 Inna Toumanian (1929-2005), réalisatrice et scénariste soviétique ;
 Levon Toumanian (1869-1942), avocat et homme politique russe.

Toponyme 

 Toumanian, une ville du marz de Lorri, en Arménie.

Homonymie de patronyme
Patronyme arménien